Отон II Вителсбах (Келхајм, 7. април 1206- Ландсхут, 29. новембар 1253) је био војвода Баварске. Био је син Лудвига I и Људмиле од Чешке.

Породично стабло 

Рођени 1206.
Умрли 1253.
Војводе Баварске
Династија Вителсбах